Деннис Лахтер (, ; род. 20 июня 1971, Курумкан, Бурятская АССР, РСФСР) — футбольный агент. Первый футбольный агент ФИФА из России. Известен как агент, представлявший интересы Андрея Аршавина.

Биография 
Деннис Лахтер родился 20 июня 1971 года в Забайкалье, в селе Курумкан. Детство прошло в Иркутске, семья жила в коммуналке в предместье Иркутска — Глазково. Увлекся игрой в футбол в возрасте пяти лет. Играя за разные иркутские команды, выигрывал районные, городские, областные и краевые соревнования. С 14 до 16 лет играл в ДЮСШ «Труд», попал в команду второй лиги «Звезда Иркутск» (тренер — Сергей Алексеевич Муратов), оттуда перешел в клуб «Буковина Черновцы» к тренеру Ефиму Школьникову. После — успел побывать в дубле «Черноморца» Одесса у Виктора Прокопенко. В 1988 г. начал учиться на зубного техника, продолжив обучение после демобилизации из рядов Советской армии (служил с начала 1990 по ноября 1991 года в спортивной роте). После службы уехал играть в футбольный клуб «Остин-Аламо».

В 1992 году попал в автомобильную аварию. Спустя три месяца лечения смог вернуться к тренировкам. В первой игре после восстановления получил травму, после которой не смог продолжить карьеру футболиста.

Образование 
С сентября 1988 по декабрь 1989 года и с ноября 1991 по июнь 1992 года учился в Медицинском училище Иркутска по специальности «Зубной техник».

С сентября 1995 по июнь 1999 года учился в Спортивной академии США (Дафни, штат Алабама).

В 1999—2000 годах учился в Техасском университете (Остин, штат Техас).

С сентября 2004 по июнь 2006 года учился в Тель-Авивском университете (Тель-Авив, Израиль).

С января по март 2009 года проходил обучение в бизнес-школе SDA Bocconi School of Management (Милан, Италия), с марта по сентябрь — в Университете Невшателя (Швейцария).

С сентября по декабрь 2009 года учился в Университете Де Монтфорт (Лестер, Великобритания) на факультете гуманитарных наук спорта.

Карьера футбольного агента 
17 декабря 1992 года получил лицензию № 007 футбольного агента ФИФА в Цюрихе, Швейцария.

В 1994 году Лахтер был приглашён курировать сборные команды по футболу Румынии, Болгарии и России на чемпионате мира 1994 в США. Там познакомился со многими футбольными функционерами и футболистами из разных стран мира. После чемпионата мира была образована MLS, в которой одним из основателей управляющей компании стал Иван Газидис. Позднее это знакомство сыграло решающую роль в трансфере Андрея Аршавина из «Зенита» в «Арсенал».

В качестве футбольного агента Лахтер работал с Андреем Аршавиным, Даниэлем Карвальо, Питером Краучем, Андреем Лунёвым, Александром Алиевым, Артемом Милевским, Родриго, Родолфо, Дуду Сеаренсе, Айила Юссуфом, Леандро Паредесом, Эммануэлем Эменике, Карлосом Алберто, Андерсоном Луис де Абреу Оливейра.

Личная жизнь 
Жена, восемь детей.

Примечания 

Футбольные агенты